Monnet ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre-Hippolyte-Xavier Monnet (1812–1849), französischer Bischof der römisch-katholischen Kirche und Generaloberer der Spiritaner
 Antoine-Grimald Monnet (1734–1817), französischer Geologe
 Carole Monnet (* 2001), französische Tennisspielerin
 Caroline Monnet (* 1985), kanadische Filmregisseurin und Bildhauerin
 Charles Monnet (1732–1808), französischer Maler und Illustrator
 Franck Monnet (* 1967), französischer Singer-Songwriter
 Georges Monnet (1898–1980), französischer Politiker
 Jacques Monnet (* 1934), französischer Filmregisseur

 Kévin Monnet-Paquet (* 1988), französischer Fußballspieler
 Léon Monnet (1879–1954), französischer Maler
 Léon Emmanuel Monnet (* 1952), ivorischer Politiker
 Louis Claude Monnet de Lorbeau (1766–1819), französischer General in den napoleonischen Kriegen
 Marie-Louise Monnet (1902–1988), französische katholische Aktivistin
 Philippe Monnet (* 1959), französischer Segler
 Pierre Monnet (* 1963), französischer Historiker
 Thibaut Monnet (* 1982), Schweizer Eishockeyspieler

Monnet steht für:
 Monnet (Cognac), ein Cognac
 die ehemalige französische Gemeinde Monnet, heute Teil von Montigny-sur-l’Ain

Siehe auch:
 Monet
 Monette